Adversário
 O Rival (DC Comics)